Kolumbia
Granada (Antioquia megye)
Granada (Cundinamarca megye)
Granada (Meta megye)
 Spanyolország
Granada